Casuarina pode se referir a:

Casuarina - um género de árvores e arbustos pertencente à família Casuarinaceae. 
Casuarina (grupo) - um grupo musical de samba 

Desambiguação